Валентина Трофимовна Дударева (род. 5 сентября 1930 года, деревня Матюково, Калининская область) — льночесальщица Ржевской льночесальной фабрики Министерства лёгкой промышленности РСФСР, Калининская область. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась в 1930 году в крестьянской семье в деревне Матюково (сегодня — Ржевский район). До начала Великой Отечественной войны окончила три класса. В феврале 1943 года была отвезена в концентрационный лагерь, находившийся на территории Латвии. В 1945 году возвратилась на родину и устроилась на работу на Ржевский льночесальный комбинат. Обучалась в школе фабрично-заводского обучения при комбинате и позднее — в вечерней школе. В 1946 году получила специальность льночесальщицы. Некоторое время работала в лаборатории и потом — бригадиром на льночесальной машине.

Достигла высоких трудовых результатов. По итогам работы за годы Семилетки (1959—1965) была награждена Орденом «Знак Почёта». В 1970 году досрочно выполнила личные социалистические обязательства и производственные задания Восьмой пятилетки (1966—1970). За годы этой пятилетки выработала сверх плана 48 тонн льноволокна. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Проработала на комбинате до выхода на пенсию в 1988 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (09.06.1966)

Примечания

Литература 
 Иванова О. Что может человек: Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой — 80 лет // Тверская жизнь. — 2010. — 21 сентября. — С. 7.
 Сивакова М. На свет звезды // Ржевские новости. — 2012. — 7 — 13 марта. — С. 12.
 Чудновская В. Мы ею по праву гордимся… // Ржевская правда. — 2003. — 27 марта. — С. 8.

Ссылки 
 
 Поздравляем Валентину Трофимовну Дудареву с юбилеем